En Pologne, Bronisławka peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bronisławka, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Bronisławka, village du powiat de Puławy,
 Bronisławka, village du powiat de Zamość.

dans la voïvodie de Mazovie
 Bronisławka, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki,
 Bronisławka, village du powiat de Żyrardów.